Il doppio maschile  del torneo di tennis Estoril Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Donald Johnson e Francisco Montana che hanno battuto in finale David Roditi e Fernon Wibier 6-1, 2-6, 6-1.

Teste di serie 

 Donald Johnson /  Francisco Montana (campioni)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (primo turno)

 Neil Broad /  Piet Norval (primo turno)
 David Adams /  Daniel Orsanic (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 1998
ATP Tour 1998